Sommier kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlo Pietro Stefano Sommier
 Carlo Pietro Stefano Stephen Sommier

Robotskapade auktorsförkortningar